Атипично је неуобичајено, што одступа (квалитативно или квантитативно) од устаљеног правила, стандарда или просека у извесној класи појава. За разлику од појма абнормалног, атипично је вредносно неутралан, дескриптиван појам који не подразумева морално вредновање или патологију.

Литература 
 

Особине личности